Зал славы мирового фигурного катания () — перечень фигуристов, тренеров, судей и иных лиц, внесших, по мнению американской организации «Музей мирового фигурного катания и Зал Славы» (Колорадо-Спрингс) вклад в развитие фигурного катания.

По состоянию на 2014 год, в перечне 112 человек, из них большинство — американцы, соотечественники создателей Зала (26 человек), за ними следуют канадцы и англичане (по 17). Несмотря на то, что советские/российские фигуристы удерживают первенство по количеству завоеванных медалей как на олимпийских играх, так и , представителей СССР/России лишь 13 (7 — от СССР, 6 — от России).

Порядок введения 
Новые члены Зала славы выбираются посредством голосования. После соответствующего объявления на специальном веб-сайте сообщества фигурного катания со всего мира предоставляют имена номинантов, которые, по мнению этих сообществ, должны войти в почётный список. Затем Номинационный комитет обрабатывает поступившие заявки и голосует за включение в Зал славы того или иного кандидата.

Для избрания кандидат должен набрать 51% голосов членов комитета. После определения новых фигуристов, избранных в Зал славы, с ними связывается представитель комитета. Особой процедуры включения не предусмотрено — новоиспеченные члены получают специальную плакетку и медаль. Помимо этого, в Музее мирового фигурного катания, расположенном в Колорадо-Спрингс, появляется стенд с информацией о спортивных достижениях соответствующего спортсмена.

Избранные

См. также 
 Зал славы фигурного катания США

Примечания

Ссылки 
 Всемирный Зал славы фигурного катания — официальный сайт
 Hall of Fame Members: World Hall of Fame webpage. World Figure Skating Museum and Hall of Fame website. Retrieved 2010-08-09.
 Home webpage. World Figure Skating Museum and Hall of Fame website. Retrieved 2010-08-09.
 Visit webpage. World Figure Skating Museum and Hall of Fame website. Retrieved 2010-08-09.
 Archives webpage. World Figure Skating Museum and Hall of Fame website. Retrieved 2010-08-09.
 Board of Trustees members and Advisory Council members webpage. World Figure Skating Museum and Hall of Fame website. Retrieved 2010-08-09.

Фигурное катание
Залы славы в спорте по видам спорта